Biliński, Bilińska ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bilińska-Bohdanowicz (1857–1893), polnische Malerin
 Boris Konstantinowitsch Bilinski (1900–1948), russischer Kostümbildner
 Feliks Biliński, Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Kamil Biliński (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Leon Biliński (1846–1923), polnisch-österreichischer Politiker
 Marek Biliński (* 1953), polnischer Komponist
 Waclaw Bilinski (1921–1999), polnischer Schriftsteller
 Zofia Bilińska (* 1942), polnische Bildhauerin